Финальный турнир Х чемпионата Европы по гандболу среди женских команд проходил в четырёх городах Сербии с 4 по 16 декабря 2012 года.

Выбор места проведения 
27 сентября 2008 года на конгрессе Европейской гандбольной федерации (EHF) в Вене было объявлено, что финальный турнир чемпионата Европы 2012 года пройдёт в Нидерландах. На право принять ЕВРО-2012 также претендовала Украина, но голландская заявка набрала большее количество голосов (32 против 17).

4 июня 2012 года гандбольный союз Нидерландов сообщил об отказе от организации турнира. На следующий день представители Дании, Исландии, Македонии, Норвегии, Польши, России, Сербии, Словакии, Хорватии и Швеции сообщили о готовности провести чемпионат в своих странах, 6 июня в число заинтересованных сторон также добавилась Румыния. 18 июня EHF вынесла решение о переносе турнира в Сербию, в январе того же года успешно принявшую мужское первенство Европы.

Отборочные игры 
Жеребьёвка отборочного турнира состоялась 27 апреля 2011 года в Вене. В квалификации не участвовали первоначально объявленная организатором ЕВРО-2012 сборная Нидерландов и победитель предыдущего чемпионата Европы сборная Норвегии.

В июне 2011 года состоялись предквалификационные стыковые матчи с участием четырёх сборных, победители которых (Греция и Великобритания) вместе с ещё 26 сборными с 19 октября 2011 года по 3 июня 2012 года участвовали в основной фазе квалификации. Путёвки на финальный турнир завоевали команды, занявшие первые и вторые места в своих группах. 18 июня 2012 года после отказа Нидерландов от проведения турнира и объявления Сербии хозяйкой ЕВРО-2012, в число его участников добавилась сборная Исландии, имевшая лучший результат среди команд, занявших в отборочных группах 3-е места.

Финальный турнир

Жеребьёвка 
Первоначально жеребьёвка финального турнира была намечена на 6 июня 2012 года и должна была пройти в Роттердаме. После отказа гандбольного союза Нидерландов от проведения ЕВРО-2012 процедуру жеребьёвки перенесли на 22 июня в Монако.

Арены 

Матчи проходят в четырёх городах Сербии в пяти спортивных комплексах, принимавших в январе 2012 года мужской чемпионат Европы.

Составы

Предварительный этап 
Команды, занявшие в группах места с 1-го по 3-е, вышли в основной этап чемпионата.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной этап 
На основном этапе учитывались результаты матчей, сыгранных командами между собой в группах предварительного этапа. В полуфинал вышли по две лучшие команды из групп I и II, а сборные, финишировавшие в группах третьими, сыграли в матче за 5-е место.

Группа I

Группа II

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Символическая сборная 
 Вратарь — Катрине Лунде Харальдсен ()
 Левая крайняя — Полина Кузнецова ()
 Правая крайняя — Йованка Радичевич ()
 Линейная — Хейди Лёке ()
 Левая полусредняя — Саня Дамнянович ()
 Правая полусредняя — Катарина Булатович ()
 Разыгрывающая — Андреа Лекич ()

Индивидуальные призы 
 MVP — Аня Эдин ()
 Лучший игрок оборонительного плана — Аня Альтхаус ()

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин
2012 год в гандболе
Чемпионаты Европы в Сербии
Спорт в Сербии в 2012 году
Декабрь 2012 года
гандбол
Соревнования по гандболу в Сербии